DIY steht für:

 Do it yourself
 DIY (Album), Album des deutschen Musikers Trettmann
 Flughafen Diyarbakır (IATA-Code)
 Daerah Istimewa Yogyakarta („Sonderregion Yogyakarta“), siehe Yogyakarta

diy steht für:
 Citak-Sprache (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache

Diy